Фосфолипаза:

 Фосфолипаза — фермент, который гидролизует фосфолипиды.
 Фосфолипаза A1 — тип фосфолипазы, отщепляющей ацильную цепь фосфолипида в sn-1 положении.
 Фосфолипаза A2 — тип фосфолипазы, гидролизующей ацильную цепь фосфолипида в sn-2 положении.
 Фосфолипаза B — тип фосфолипазы, обладающей активностями как фосфолипазы А1 так и А2.
 Фосфолипаза C — фосфолипаза, гидролизующая фосфодиэфирную связь между глицериновым остатком фосфолипида и полярной фосфатной группой.
 Фосфолипаза D — фосфолипаза, гидролизующая фосфодиэфирную связь между остатком фосфатидной кислоты и головной группой полярной части.